
Termin -{GRH}- ima više značenja.
 -{GRH}- je gonadotropin oslobađajući hormon ().
 -{GRH}- je hormon rasta oslobađajući hormon ().